Thalassomedon est un genre éteint de Plesiosauroidea (plésiosauriens au long cou), baptisé par Samuel Paul Welles en 1943.

Une seule espèce est connue, l'espèce type : Thalassomedon haningtoni.

Étymologie 
Son nom vient du grec thalassa, « mer » et de medon, « seigneur, maître » pour donner « maître des mers ». Le nom d'espèce est dédié par Welles à Charles Hanington. Il est parfois orthographié par erreur avec deux « n » :  Thalassomedon hanningtoni.

Répartition 
Ce genre de plésiosaure carnivore est présent aux États-Unis (Colorado et Montana), dans les strates du Cénomanien (Crétacé supérieur), datées d'il y a environ 95 millions d'années. Son parent le plus proche est Elasmosaurus et ensemble ils appartiennent à la famille des Elasmosauridae. Dans divers musées des États-Unis sont exposés six spécimens de Thalassomedon dans différents états de conservation.

Description 

Thalassomedon a une longueur de . Le cou comprend 62 vertèbres pour environ  de long, soit la moitié de la taille de l'animal. Le crâne fait  de long et les mâchoires portent des dents de  de long. Les nageoires font de  à  de long.

Des pierres ont été trouvées dans la région de l'estomac, ce qui a conduit certains paléontologues à avancer qu'elles étaient utilisées comme lest ou pour la digestion. Dans la seconde hypothèse, les mouvements de l'estomac font que les pierres (gastrolithes) aident à broyer la nourriture ingérée.

Références

Références taxinomiques 
 
  Synonyme : Alzadasaurus riggsi Welles, 1943

Liens externes 
 Thalassomedon sur site dinosoria.com
 Thalassomedon sur The Plesiosaur Directory

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1943